Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Grabb e Jared Palmer che hanno battuto in finale Kent Kinnear e David Wheaton 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Jim Grabb /  Jared Palmer (campioni)
 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (quarti di finale)

 Kent Kinnear /  David Wheaton (finale)
 Rodolphe Gilbert /  Nuno Marques (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1995
ATP Tour 1995